Australia
 Spring Creek – località del Queensland
 Stati Uniti d'America
 Spring Creek – census-designated place della Contea di Elko, Nevada
 Spring Creek – census-designated place della Contea di Todd, Dakota del Sud
 Spring Creek – township della Contea di Elk, Pennsylvania
 Spring Creek – township della Contea di Warren, Pennsylvania